Fronte bezeichnet:

 einen Teil einer Festungsanlage, siehe Front (Festungsbau) (wobei die französische Form der Bezeichnung auch im deutschen Sprachgebrauch üblich ist)
 einen Kleinwagen, siehe Suzuki Fronte
 eine etwas größere Ausführung desselben, siehe Suzuki Fronte 800

Fronte ist bzw. war weiterhin Namensbestandteil verschiedener Gruppierungen:

 der Künstlergruppe Fronte Nuovo delle Arti 
 der italienischen rechtsextremen Partei Fronte Sociale Nazionale
 einer politischen Organisation in Lettland, siehe Latvijas Tautas Fronte

Siehe auch: Front